BEJ bezeichnet:
 Berufseinstiegsjahr
 Bund Europäischer Jugend, früherer Name für Junge Europäische Föderalisten Deutschland

bej steht für:
 Bedscha (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine von neun „Nationalsprachen“ Eritreas

BEJ